Dit is een lijst van planetoïden 40701-40800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (40701) - || 1999 RG235|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (40702) - || 1999 RH236|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (40703) - || 1999 RR237|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (40704) - || 1999 RB238|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (40705) - || 1999 RG239|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (40706) - || 1999 RO240|| 11 september 1999 || LONEOS
|-
| (40707) - || 1999 RV240|| 11 september 1999 || LONEOS
|-
| (40708) - || 1999 RR242|| 4 september 1999 || LONEOS
|-
| (40709) - || 1999 RW242|| 4 september 1999 || LONEOS
|-
| (40710) - || 1999 RS245|| 7 september 1999 || LONEOS
|-
| (40711) - || 1999 RU245|| 7 september 1999 || LONEOS
|-
| (40712) - || 1999 RB246|| 7 september 1999 || LONEOS
|-
| (40713) - || 1999 RT248|| 7 september 1999 || Spacewatch
|-
| (40714) - || 1999 RS252|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40715) - || 1999 RX253|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40716) - || 1999 SL || 16 september 1999 || J. Broughton
|-
| (40717) - || 1999 SC2|| 18 september 1999 || LINEAR
|-
| (40718) - || 1999 SU2|| 21 september 1999 || L. Šarounová
|-
| (40719) - || 1999 SZ2|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (40720) - || 1999 SL6|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (40721) - || 1999 SM6|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (40722) - || 1999 SO6|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (40723) - || 1999 SF7|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (40724) - || 1999 SY8|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (40725) - || 1999 SP9|| 30 september 1999 || Stroncone
|-
| (40726) - || 1999 SG11|| 30 september 1999 || CSS
|-
| (40727) - || 1999 SQ11|| 30 september 1999 || CSS
|-
| (40728) - || 1999 SS11|| 30 september 1999 || CSS
|-
| (40729) - || 1999 SJ12|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (40730) - || 1999 SY12|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (40731) - || 1999 SB13|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (40732) - || 1999 SC13|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (40733) - || 1999 SM17|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (40734) - || 1999 SB19|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (40735) - || 1999 SU19|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (40736) - || 1999 SD20|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (40737) - || 1999 SE20|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (40738) - || 1999 SG20|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (40739) - || 1999 SX25|| 30 september 1999 || CSS
|-
| (40740) - || 1999 SF27|| 30 september 1999 || CSS
|-
| (40741) - || 1999 TD || 1 oktober 1999 || D. K. Chesney
|-
| (40742) - || 1999 TK || 2 oktober 1999 || P. G. Comba
|-
| (40743) - || 1999 TL || 2 oktober 1999 || P. G. Comba
|-
| (40744) - || 1999 TG1|| 1 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (40745) - || 1999 TN2|| 2 oktober 1999 || C. W. Juels
|-
| (40746) - || 1999 TP2|| 2 oktober 1999 || C. W. Juels
|-
| (40747) - || 1999 TK5|| 2 oktober 1999 || D. K. Chesney
|-
| (40748) - || 1999 TO5|| 1 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (40749) - || 1999 TP6|| 6 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (40750) - || 1999 TA7|| 6 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (40751) - || 1999 TD7|| 6 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (40752) - || 1999 TO7|| 7 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (40753) - || 1999 TK8|| 6 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (40754) - || 1999 TM8|| 6 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (40755) - || 1999 TO8|| 6 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (40756) - || 1999 TQ8|| 7 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (40757) - || 1999 TS8|| 5 oktober 1999 || T. Kagawa
|-
| (40758) - || 1999 TT8|| 5 oktober 1999 || T. Kagawa
|-
| (40759) - || 1999 TY9|| 6 oktober 1999 || L. Lai
|-
| (40760) - || 1999 TH11|| 9 oktober 1999 || C. W. Juels
|-
| (40761) - || 1999 TT13|| 11 oktober 1999 || Črni Vrh
|-
| (40762) - || 1999 TL14|| 11 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (40763) - || 1999 TS14|| 5 oktober 1999 || P. Kušnirák
|-
| (40764) - || 1999 TA16|| 13 oktober 1999 || Starkenburg
|-
| (40765) - || 1999 TF16|| 10 oktober 1999 || P. Antonini
|-
| (40766) - || 1999 TB17|| 14 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (40767) - || 1999 TC17|| 14 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (40768) - || 1999 TZ17|| 10 oktober 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (40769) - || 1999 TJ18|| 10 oktober 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (40770) - || 1999 TV18|| 11 oktober 1999 || Črni Vrh
|-
| (40771) - || 1999 TP19|| 15 oktober 1999 || Farra d'Isonzo
|-
| (40772) - || 1999 TY19|| 14 oktober 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (40773) - || 1999 TZ19|| 15 oktober 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (40774) - || 1999 TH20|| 11 oktober 1999 || T. Okuni
|-
| (40775) - || 1999 TO20|| 5 oktober 1999 || R. A. Tucker
|-
| (40776) - || 1999 TA21|| 7 oktober 1999 || R. A. Tucker
|-
| (40777) - || 1999 TM25|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40778) - || 1999 TV25|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40779) - || 1999 TY25|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40780) - || 1999 TB26|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40781) - || 1999 TN26|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40782) - || 1999 TX26|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40783) - || 1999 TT28|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40784) - || 1999 TV28|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40785) - || 1999 TA29|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40786) - || 1999 TR30|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40787) - || 1999 TV30|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40788) - || 1999 TK31|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40789) - || 1999 TW31|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40790) - || 1999 TP32|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40791) - || 1999 TO33|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40792) - || 1999 TY33|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40793) - || 1999 TZ33|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40794) - || 1999 TD36|| 2 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (40795) - || 1999 TF36|| 5 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (40796) - || 1999 TT36|| 13 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (40797) - || 1999 TM37|| 15 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (40798) - || 1999 TV37|| 1 oktober 1999 || CSS
|-
| (40799) - || 1999 TW37|| 1 oktober 1999 || CSS
|-
| (40800) - || 1999 TD38|| 1 oktober 1999 || CSS|}

Planetoïdenlijsten